Mills est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de l'Elfe de l'étoile Terrestre de l'Infériorité, Mills apparait durant le "Junikyu-Hen" du chapitre Hadès.

Une approche discrète 
Mills est un des 16 Spectres envoyé au Sanctuaire d'Athéna par Rhadamanthe du Wyvern ; il appartient donc au groupe de Spectres de Gigant du Cyclope. Ce Spectre de classe moyenne sera secrètement tué par Camus dans les escaliers séparant les temples du Cancer et du Lion. Le chevalier d'or renégat revêtira alors la Surplis de Mills afin de traverser le Sanctuaire en toute discrétion. C'est Shaka qui mettra un terme à cette imposture en brisant la Surplis de Mills lors de leur affrontement dans le temple de la Vierge.

Surplis 
La surplis de Mills représente un Elfe, divinité mineure de la Nature issue de la mythologie Nordique.

Technique 
Natural Terror
Earthquake Mixer

Note 
 Dans l'animé, c'est le groupe de Seiya qui découvre le corps sans vie de Mills dans les escaliers du Sanctuaire. Dans le Manga, c'est Mu du Bélier qui fait cette macabre découverte.

Spectres d'Hadès